X61 ou X-61 peut faire référence à :
 un modèle de ThinkPad
 ...

Voir aussi
 nombre 61
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres